Тахир () — арабское имя, указывающее на чистоту.

 Тахир I ибн Хусейн (776−822) — полководец халифа Мамуна, основатель династии Тахиридов.
 Тахир-хан (ум. 1533) — казахский хан, правитель Казахского ханства предположительно в 1523—1533 годах.
 Тахир-хан (?−1741) — хивинский хан, ставленник Надир-шаха, убит ханом Младшего жуза Нуралы-ханом.
 Тахир, Афзал (род. 1949) — адмирал пакистанских военно-морских сил.
 Тахир, Кемаль (1910—1973) — турецкий писатель, журналист.
 Тахир, Анжелика (род 1994) — пакистанско-украинская модель и актриса.

См. также 
 Тахар
 Тахарат
 Тахрир
 Техиру

арабские имена